Didiscus arfakensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Lilian Suzette Gibbs. Didiscus arfakensis ingår i släktet Didiscus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
arfakensis